Alfie Conn ist der Name folgender Personen:

* Alfie Conn senior (1926–2009), schottischer Fußballspieler
 Alfie Conn junior (* 1952), schottischer Fußballspieler